Plusieurs villes ou communes possèdent une place Jourdan :

Place Jourdan à Etterbeek

Place Jourdan à Limoges

Jourdan Place